Черка́ська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь міста Черкаси.

 Черкаська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Черкаська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Черкаська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Черкаська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Черкаська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Черкаська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Черкаська вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Черкаська вулиця — вулиця в місті Суми.
 Черкаська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Черкаська вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Черкаська вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці